Jukka Ylipulli – allenatore di sci nordico ed ex combinatista nordico finlandese
 Raimo Ylipulli – ex saltatore con gli sci finlandese
 Tuomo Ylipulli – ex saltatore con gli sci finlandese